Rattan kan som auktorsförkortning betyda:

 Sarjit S. Rattan
 Volney Rattan

Robotskapade auktorsförkortningar